Казиева — женская форма фамилии .
 Газыева, Гевхар Ахмед кызы (1887—1960) — первая профессиональная азербайджанская актриса.
 Казиева, Захра Керим кызы (1912—1989) — советский врач, Герой Социалистического Труда (1969).
 Казиева, Рафига (род. 1939) — начальник отдела кадров Конституционного суда Азербайджанской Республики.
 Казиева, Севиль Гамзат кызы (1940—1963) — советский хлопкороб, Герой Социалистического Труда (1966).
 Казиева, Хамис Абдусаламовна (род. 1932) — советский педагог, Герой Социалистического Труда (1968).